SDB est un sigle ou une abréviation signifiant :
 Douglas SBD Dauntless, un bombardier américain ;
 Salésiens de Don Bosco, congrégation cléricale de droit pontifical.
 Salle de bains, une pièce d’une habitation ;
 Sociaal-Democratische Bond, parti politique socialiste néerlandais.
 Small Diameter Bomb,  bombe planante de petit diamètre (GBU-39)